

Codici 
 EUX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Sint Eustatius (Regno dei Paesi Bassi)

Musica 
 Eux – album di Dalida del 1963